Потестарность (от  — власть, мощь) — форма организации общественной власти в доклассовых и раннеклассовых обществах, не имевших политических и государственных институтов и атрибутов, а также в обществах с преобладанием силовых, неправовых публично-властных институтов.

Потестарность как явление осуществлялась в деятельности родоплеменных и общинных властей (военная демократия, тайные мужские союзы, власть «больших людей»). Выражением потестарности является правовой обычай. 

Потестарная власть опиралась на личный моральный авторитет вождей, жрецов и старейшин, а не на формальный авторитет должностей. Она основывалась на уважении к обычаям и традициям, сложившимся в общине. Вожди, старейшины, жрецы и контролируемые ими народные собрания не могли вводить новые нормы.

Российский правовед В. Четвернин делит мир на цивилизации потестарного и правового типа. В обществе, которому свойственна потестарная культура, человек рассматривается лишь как
часть по отношению к народу или государству, а в обществе, которому свойственна правовая культура,  люди признают друг друга принадлежащими лишь самим себе и договороспособными. Он считает, что в России правовые институты не закрепились из-за потестарной традиции.

Примечания

См. также 
 Первобытное общество
 Власть

Литература 
 Толковый словарь обществоведческих терминов. Н. Е. Яценко. 1999
 Четвернин В. А. Институциональная теория права – С. 3

Ссылки 

Политология
Первобытное общество